Lenora Hage de Araujo Santos, (Rio de Janeiro, 1º de maio, 1986) é bailarina, formada em dança pela Escola de Danças Maria Olenewa do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 2002.Ficou entre os 12 finalistas de Disney High School Musical A Seleção em 2007 à 2008 gravando um CD e clipes para o programa de TV transmitido pelo Disney Channel.

Biografia

Lenora sempre foi adepta a dança, mas principalmente ao ballet, se formou na escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aos 22 anos se formou em direito na faculdade PUC - RJ.

No fim de Dezembro de 2009 Lenora fez mais uma apresentação, “O Quebra Nozes” com 3 apresentações em São Paulo e 1 (segundo ato) no Rio de Janeiro. Lenora nunca tinha pensado em cantar, mas quando teve a chance entrou e conseguiu, ficou entre os 18 finalistas de High School Musical a Seleção e foi para a Academia de Artes onde aprimorou o canto, a dança e atuação. Cantou as músicas: Lenora e Daniel Bianchin: Fico Assim Sem Você; Lenora e Fellipe Ferreira: Tem que Tentar; Lenora e Renata: I Say a Little Prayer For You; e Lenora e Pamela: Volta Pra Mim (Inédita).

Foi elogiada pelos jurados. Ronnie Jurado de Canto disse que ela é uma pessoa muito gentil, carinhosa e que são poucas pessoas no mundo assim e ela é uma. Tati jurada de Dança disse que apesar de dançar Ballet é uma ótima dançarina de Hip-Hop. Em uma das entrevistas Lenora disse que ao sair se sentiu triste e confusa! Mas teve coisa boa ela disse que amou virar figurinha e foi uma grande emoção fazer seu primeiro CD que hoje Lenora já fez 2 CDS Quando Toca o Sino cantando 2 musicas: Já Pensei Demais com Eduardo Gil e Zero no Amor (Solo), e o primeiro CD de High School Musical a Seleção que cantou 3 Músicas: Atuar, Dançar, Cantar; Tem Que Tentar com Fellipe Ferreira e Que Tempo é Esse!

Filmografia

{| class="wikitable" style="font-size: 90%;" border="2" cellpadding="4" background: #f9f9f9;
|- align="center"
! style="background: #CCCCCC;" | Ano
! style="background: #CCCCCC;" | Título
! style="background: #CCCCCC;" | Personagem
! style="background: #CCCCCC;" | Nota
|-
| 2007-2008
| HSM - A Seleção
| Ela mesma
| Programa 
|-
| 2009-2012
| Quando Toca o Sino
| Ana
| Sitcom
|-
| 2010
| High School Musical: O Desafio
| Jurada
| Filme
|-|}